Iditolo 2-deidrogenasi è un termine generico per denominare un enzima che converte l'iditolo a sorbosio. Più nel dettaglio, si distinguono:
L-iditolo 2-deidrogenasi, specifica per la conformazione L del substrato;
D-iditolo 2-deidrogenasi, specifica per la conformazione D del substrato.